Ясеновая — название нескольких населённых пунктов:
 Ясеновая — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Ясеновая — деревня в Ефремовском районе Тульской области.